Santa Justa (Arraiolos), een plaats in de Portugese gemeente Arraiolos
 Santa Justa (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lissabon
 Station Sevilla-Santa Justa, een treinstation in de Spaanse stad Sevilla